Argentína
Salazar, Buenos Aires tartomány Daireaux partidójának települése

 Mexikó
Salazar, település México szövetségi államban

Egyéb
António de Oliveira Salazar, Portugália volt miniszterelnökének közismert neve